Aachener Tor steht für:
 Aachener Tor (Bergheim)
 Aachener Tor (Jülich)